La palabra Maywood puede referirse a:

 Maywood, banda de los Países Bajos.

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:

 Maywood, California.
 Maywood, Illinois.
 Maywood, Nueva Jersey.
 Maywood, Nebraska.
 Maywood, Virginia Occidental.